Surratt ist der Familienname folgender Personen:

 Chazz Surratt (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mary Surratt (1823–1865), US-amerikanische Mitangeklagte im Zusammenhang mit dem Attentat auf Präsident Abraham Lincoln
 Sage Surratt (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler